Ulica Piwna – popularna nazwa ulic w Polsce.

 Ulica Piwna w Gdańsku
 Ulica Piwna w Warszawie

Piwna